Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Kansas City du 12 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Kansas
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
Kansas
Tennis aux États-Unis en 1981
Événement sportif à Kansas City (Kansas)
Tennis en janvier 1981